Heel ist eine Bezeichnung für

 Heel (Limburg), ein Ort im Süden der Niederlande in der Provinz Limburg
 Biologische Heilmittel Heel, ein Hersteller homöopathischer Arzneimitteln mit Hauptsitz in Baden-Baden 
 Heel (Wrestling), ein Begriff für einen Wrestler, der für das Publikum die Rolle des Bösewichts einnimmt
 Heel Verlag, ein Bücher- und Zeitschriftenverlag mit Sitz in Königswinter bei Bonn

Heel ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Heel (1841–1911), deutscher Landschafts- und Marinemaler sowie Zeichenlehrer
 David Heel (um 1671–1727), deutscher Bildhauer in Krakau
 Johann Heel (1685–1749), deutscher Maler, Halbbruder des Bildhauers Peter Heel
 Johann Wilhelm Heel (1637–1709), deutscher Goldschmied, Erzgießer, Kupferstecher und Maler aus Nürnberg
 Magnus Heel (1654–1711), deutscher Benediktinerabt aus Füssen
 Marin van Heel (* 1949), Physiker und Strukturbiologe
 Marion Heel, deutsche Fußballspielerin
 Peter Heel (1696–1767), deutscher Rokokobildhauer
 Puck van Heel (1904–1984), niederländischer Fußballspieler
 Werner Heel (* 1982), italienischer Skirennläufer
 Wim van Heel (1922–1972), niederländischer Hockeyspieler

Siehe auch:
 Hehl
 Heal
 Hel
 Heele County
 Hele
 Hiel
 High Heels